Zieliński – polskie nazwisko.
 Adam Zieliński (ujednoznacznienie)
 Adrian Zieliński (ujednoznacznienie)
 Aleksander Zieliński h. Świnka (1755-1823), ziemiański generał major Ziemi Łomżyńskiej w nsurekcji kościuszkowskiej.
 Andrzej Zieliński (ujednoznacznienie)
 Artur Zieliński, samorządowiec
 Feliks Zieliński, polski urzędnik.
 Gustaw Zieliński h. Świnka (1809-1881), wybitny poeta późnego romantyzmu polskiego, autor m.in. poematu „Kirgiz”, uczestnik powstania listopadowego, sybirak.
 Henryk Zieliński (ujednoznacznienie)
 Ignacy Zieliński (ujednoznacznienie)
 Jacek Zieliński (ujednoznacznienie)
 Jan Zieliński (ujednoznacznienie)
 Jerzy Zieliński – polski operator filmowy 
 Jerzy Zieliński – polski malarz
 Jarosław Zieliński (ujednoznacznienie)
 Józef Zieliński (ujednoznacznienie)
 Juliusz Zieliński (1851- po 1903) nauczyciel polski, filomata pomorski.
 Juliusz Zieliński (1881-1944), nauczyciel, działacz Związku Polaków w Niemczech, więzień Dachau.
 Jur Zieliński (1945-2018), piłkarz i trener piłkarski
 Kazimierz Zieliński (1929-2004), neurobiolog.
 Karol Zieliński h. Świnka (1787-1835), pułkownik wojsk napoleońskich, generał brygady w powstaniu listopadowym.
 Konstanty Józef Zieliński h. Świnka (1646-1709), arcybiskup lwowski, koronował Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski
 Krzysztof Zieliński (ujednoznacznienie)
 Maciej Zieliński (ujednoznacznienie)
 Marian Zieliński (1929-2005), sztangista, mistrz świata i medalista olimpijski. 
 Mariusz Zbigniew Zieliński h. Świnka (ur. 1955), dziennikarz, opozycjonista w PRL
 Michał Zieliński (ujednoznacznienie)
 Mieszko Zieliński h. Świnka (ur. 1966), filmowiec, były opozycjonista
 Norbert Zieliński h. Świnka (XVIII-XIX w.), ziemiański generał major Ziemi Łomżyńskiej w Insurekcji kościuszkowskiej.
 Piotr Zieliński (ujednoznacznienie)
 Rajmund Zieliński (1940-2022), kolarz.
 Ryszard Juliusz Zieliński h. Świnka (ur. 1931), Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
 Sławomir Zieliński (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Zieliński (ujednoznacznienie)
 Tomasz Zieliński (ujednoznacznienie)
 Władysław Zieliński (ujednoznacznienie)
 Wojciech Zieliński (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Hugo Zieliński h. Świnka (1907-1967), Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
 Zygmunt Zieliński (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Zielińska